Bize (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bize (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje